Мировая серия покера (, WSOP) — самая престижная серия покерных турниров в мире. Хотя турнира с названием «Чемпионат мира по покеру» не существует, именно WSOP неофициально считается таковым.

Мировая серия проводится каждый год в казино «Рио» (Лас-Вегас), длится более месяца и состоит из более чем 60 турниров по всем основным разновидностям покера, с общим призовым фондом более 225 млн долларов. Победитель каждого турнира награждается золотым браслетом. Количество выигранных браслетов Мировой серии является одним из основных знаков отличия ведущих игроков мира. Серия завершается «главным событием» () — турниром со взносом 10000 долларов США, победитель которого считается победителем всего турнира и «чемпионом мира».

История 
Первое большое состязание по покеру было проведено в 1968 году, когда Том Мур из Сан-Антонио (штат Техас), с целью прорекламировать свою гостиницу «Holiday Hotel and Casino» в Рено, организовал турнир «The Texas Gamblers Reunion», который принято считать основанием Мировой серии покера. Его выиграл Крэнделл Аддингтон, который восемь раз попадал в число десяти лучших на главном соревновании WSOP — рекорд, который держится до сих пор.

Первый официальный турнир состоялся в 1970 году по инициативе Бенни Биниона () и продолжался всего неделю в казино «Benny Binion’s Horseshoe» («Бенина подкова»), на Фримонт-стрит в Лас-Вегасе. В нём приняло участие всего 6 игроков, каждый из которых заплатил вступительный взнос в размере  долларов и играли они в кэш, а победителем по решению всеобщего голосования стал Джонни Мосс (), получивший серебряный кубок и звание чемпиона мира по игре в покер. Чемпионат был назван «World Series of Poker» (WSOP) и своей задачей ставил определить лучшего покерного игрока в мире. За всю историю WSOP было зарегистрировано два трёхкратных победителя турнира — Джонни Мосс («великий старик покера» первый раз победил голосованием игроков), а также Стю Ангер (три чистых победы), по истории которого был снят фильм «Игрок». Удивительно, но оба этих игрока умерли в Лас-Вегасе — Джони в 88 лет, отойдя от покера, а Стю в 45 лет, оставаясь профессиональным игроком, но подорвав здоровье наркотиками.

Каждый год на соревнование регистрировалось всё большее количество игроков, и, соответственно, увеличивался призовой фонд. Если в 1971 году в главном турнире серии приняло участие всего 6 игроков, а победитель получил 30 000 долларов США, то уже в 2006 году участвовало 8772 участника, а главный приз составил 12 млн долларов. На популярность WSOP повлиял и «эффект Манимейкера». В 2003 году победителем основного события стал Крис Манимейкер, обычный бухгалтер из Теннеси с говорящей фамилией. Он попал за стол Main Event, победив в серии сателлитов на PokerStars и вложив в игру всего 39 долларов. Такой успех не остался незамеченным, и уже в 2004 году на Мировую серию зарегистрировалось 2576 игроков, хотя в 2003 их было около тысячи. В 2007 году количество участников несколько сократилось в связи с принимаемыми правительством США мерами по борьбе с игрой в покер на деньги в интернете. Несмотря на это, в главном турнире играло 6358 человек, а победитель Джерри Янг () выиграл 8,25 млн долларов. Победитель главного турнира Мировой серии (WSOP Main Event) традиционно награждался неофициальным титулом Чемпиона Мира по покеру.

В 2006 году в расписание Мировой серии был включен новый турнир со вступительным взносом 50 тысяч долларов по смешанной покерной дисциплине H.O.R.S.E. (каждый новый уровень меняется играемая разновидность покера — Limit Hold’em, Omaha Hi-Low Split-8 or Better, Seven Card Razz, Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better). В связи с экспоненциальным ростом количества участников в Главном турнире, многие участники покерного сообщества считают турнир по H.O.R.S.E. более объективным способом определения лучшего игрока мира. Победителями этого турнира стали Чип Риз в 2006 году и Фредди Диб в 2007 году, а в 2008 году победителем стал довольно агрессивно ведший себя из-за избытка алкоголя в крови Скотти Нгуен (Scotty Nguyen).

С 2010 года «хайроллерский» турнир по H.O.R.S.E. заменен турниром The Poker Player’s Championship (вступительный взнос остался прежним — 50 тысяч долларов) по крайне популярной в последние годы смешанной покерной дисциплине 8-Game (представляет собой микс из 8 разновидностей покера: Limit Hold’em, Omaha Hi-Low Split-8 or Better, Seven Card Razz, Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better, No-Limit Hold’em, Pot-Limit Omaha, 2-7 Triple Draw Lowball). Первым победителем данного турнира стал Майкл Мизрахи (2010 год).

Главный турнир (WSOP Main Event)

Победители Main Event

Победители H.O.R.S.E. (с 2010 года — Poker Player’s Championship)

Игрок Года 

С 2004 года игрок, набравший наибольшую сумму рейтинговых баллов в турнирах Мировой Серии текущего года, награждается престижным титулом «Игрок Года по версии WSOP». Практически ежегодно организаторами вносятся изменения в правила подсчета рейтинговых баллов (в основном эти изменения касаются включения/исключения определённых турниров из общей формулы подсчета рейтинга). На серии 2008 года в зачет шли все турниры, проводимые непосредственно на Мировой серии, а также на европейском этапе Мировой серии. Исключения: турнир № 1 «Только для работников казино», турнир № 30 «Турнир ветеранов» и турнир № 53 «Только для женщин».

См. также 
 Мировая серия покера 2008
 Мировая серия покера Европа
 Браслет Мировой серии покера

Примечания

Ссылки 
  
 Комментарии некоторых финальных раздач на главном турнире WSOP

Покерные турниры